Ontinyent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ontinyent (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Ontinyent (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar